PST steht als Abkürzung für:
 Air Panama, eine Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 P-State Transitions, CPU-Technologie zur Energieeinsparung
 Pacific Standard Time, Zonenzeit der Zeitzone UTC-8, siehe UTC−8
 Panevėžio statybos trestas, ein Bauunternehmen in Litauen
 Parameter Short-Term (Light Modulation), gibt die Stärke des 0–80 Hz-Flackerns bei Leuchtmitteln an
 Parti suisse du travail, französischer Name der Partei der Arbeit der Schweiz
 Partido Socialista de Timor, osttimoresische Partei
 Fraunhofer-Patentstelle für die Deutsche Forschung, siehe Patentamt
 Personal Solar Telescope, H-alpha-Teleskop
 Personal Store (.pst), Datei im Programm Microsoft Exchange Server/Microsoft Outlook
 Phasenschiebertransformator (ebenso für das englische phase shifting transformer), ein spezielles Steuerelement in Hochspannungsverteilungen
 Pipeline Stade Teutschenthal, Ethylenpipeline von Teutschenthal nach Ohrensen siehe Pipeline
 Politiets sikkerhetstjeneste, norwegischer Inlandsnachrichtendienst
 Portfolio Selection Theory, auch Portfoliotheorie
 Post-Shredder Technology, Verfahren zur Aufbereitung von Shredderabfällen (Shredderleichtfraktion)
 Professional Scrum Trainer, ein zertifizierter Trainer von scrum.org, siehe Scrum #Scrum Master
 Process Safety Time, Zeitangabe aus der funktionalen Sicherheit
 Provincial Sales Tax, Mehrwertsteuer einzelner Provinzen in Kanada
 Pulsierende Signaltherapie

Siehe auch:
Pssst …
Pst!

Abkürzung